Сигізмунд — варіант німецького імені Зигмунд (,  (Жигмонт)). Складається зі старонімецьких слів sieg (перемога) і mund (покровитель).

 Сигізмунд I Люксембург (1368—1437) — король Угорщини (1387—1437), Чехії (1419-21, 1436-37), імператор Священної Римської імперії (з 1433), останній представник династії Люксембургів
 Сигізмунд I Старий (1467—1548) — король польський і великий князь литовський з династії Ягеллонів (з 1596), переможець Тевтонського ордену (1519—1521)
 Сигізмунд II Август (1520—1572) — польський король (1548—1572) і великий князь литовський, останній з династії Ягеллонів
 Сигізмунд ІІІ Ваза (1566—1632) — король Польщі і великий князь литовський (з 1587 року), король Швеції (в 1592—1599 роках)
 Сигізмунд Кейстутович (після 1350—1440) — князь Стародубський, Великий князь Литовський (1432-40)

Див. також 
 Дзвін Сигізмунд — найвідоміший польський дзвін.